Ferrovia Adriatico Sangritana, o semplicemente Sangritana, azienda di trasporto pubblico abruzzese.

Ferrovia Sangritana, o ferrovia Adriatico-Sangritana, ferrovia regionale abruzzese.